Die Open Castilla y León 2012 waren ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. August 2012 in Segovia stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2012 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 140 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 142 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 145 kB)

ATP Challenger Tour 2012
Tennisturnier in Segovia